Пантелеймон Синадино:
 Синадино, Пантелеймон Викторович  (1875—1941) — кишиневский городской голова в 1905—1910 годах, член Государственной думы от Бессарабской губернии.
 Синадино, Пантелеймон Иванович — городской голова Кишинёва в 1837—1842 годах.